SJB est un sigle qui peut désigner :
 Saint-Jean-Baptiste et par extension la fête nationale des Canadiens français et des Québécois éponyme ;
 Salaire journalier de base, salaire déterminé par les services de la sécurité sociale afin de chiffrer les indemnités journalières ;
Simon Jolin-Barrette, avocat et homme politique québécois.